Nina eller Niña kan syfta på:

 Nina ‒ ett namn och en lista över personer med namnet
 Nina (film) ‒ en film av Vincente Minnelli från 1976, originaltitel Nina
 Nina (låt) ‒ en låt av den svenska punkrockgruppen Noice från 1979
 Niña ‒ ett av Christofer Columbus fartyg
 M/S Nina, svensk färja
 La Niña ‒ ett väderfenomen
 Nina, Estland, en by i Peipsiääre kommun i landskapet Tartuma